Sítio Novo, un comune brasiliano del Maranhão.
 Sítio Novo, un comune brasiliano del Rio Grande do Norte.